

Editoria 
Canada
 The Gazette – vecchio nome del Montreal Gazette, quotidiano dell'omonima città canadese
 The Gazette – settimanale di London

Stati Uniti d'America
 The Gazette – quotidiano di Colorado Springs
 The Gazette – quotidiano di Cedar Rapids
 The Gazette – quotidiano di Galax

Musica 
 The Gazette – gruppo musicale giapponese

Pagine correlate 
 Gazette